Pollio ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Pollio (1852–1914), italienischer General
 Carlos Pollio, uruguayischer Politiker
 Gaetano Pollio (1911–1991), italienischer Geistlicher und Missionar, Erzbischof von Salerno
 Joachim Pollio (1577–1644), deutscher lutherischer Theologe
 Lucas Pollio (1536–1583), lutherischer Theologe
 Trebellius Pollio, einer der Verfasser der Historia Augusta

Pollio ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:
 Antius Pollio, römischer Suffektkonsul 155

 Claudio Pollio (* 1958), italienischer Wrestler
 Lucius Albius Pullaienus Pollio, römischer Suffektkonsul 90

 Lucius Fufidius Pollio, römischer Konsul 166
 Titus Iulius Pollio, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Mindius Pollio, römischer Statthalter
 Marcus Pompeius Pollio, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publius Vedius Pollio († 15 v. Chr.), römischer Ritter, Freund von Kaiser Augustus
 Titus Vitrasius Pollio, römischer Politiker und Senator
 Marcus Vitruvius Pollio, römischer Architekt, Ingenieur und Schriftsteller, siehe Vitruv

Siehe auch:
 Poliomyelitis (Polio), Infektionskrankheit